MSL:
 MSL — марсианская научная лаборатория.
 Measurement Standards Laboratory — бюро стандартов Новой Зеландии.